Спартановка — железнодорожная станция Волгоградского отделения Приволжской железной дороги, расположена в микрорайоне Спартановка, Тракторозаводский район, Волгоград, Волгоградской области, Россия.

Движение по станции 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгограда